Le terme loi alimentation peut désigner :

 de manière générale, une législation alimentaire, notion internationale de lois et règlements sur la production, la vente, le transport, la transformation et l'élimination des denrées alimentaires ;
 la loi alimentation de 2018, loi adoptée après les États généraux de l'alimentation (EGALIM) 2017, en France.

Voir aussi 
 Sécurité alimentaire (Comité de la sécurité alimentaire mondial).